Esporte Clube Vitória - clube de esportes da Bahia
Nego - lema da bandeira da Paraíba
Nego Quirido - sambista do carnaval de Florianópolis
Nêgo - intérprete de samba-enredo brasileiro

Desambiguação